De provinciale verkiezingen in de Autonome Provincie Vojvodina in de republiek Servië vonden op 24 april 2016 plaats. De verkiezingen werden gewonnen door de Servische Progressieve Partij (SNS).

Uitslag

Verwijzingen

Verkiezingen in Servië
Vojvodina
Verkiezingen in 2016